Печенин — фамилия; имеет женскую форму Печенина.
 Печенин, Евгений Юрьевич (род. 1984) — российский велогонщик.
 Печенин, Кирилл Валерьевич (род. 1997) — белорусский футболист.